W Polsce 
 Karsznice – dzielnica Zduńskiej Woli
 Karsznice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty 
 Karsznice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola 
 Karsznice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Karsznice – gromada

Zobacz też: Karsznice Duże, Karsznice Małe, Karśnice